Jeanne Enríquez (en espagnol Juana Enríquez y Fernández de Córdoba), née à Torrelobatón en 1425 et décédée à Tarragone en 1468, est reine consort de Navarre et d'Aragon.

Biographie 
Fille de Fadrique Enríquez de Mendoza, amiral de Castille et de Merina de Cordoue, elle épouse Pierre de Coimbra, connétable de Portugal et éphémère comte de Barcelone puis, en secondes noces, le roi Jean II d'Aragon et de Navarre en 1444.

De cette union sont nés :
 Ferdinand II d'Aragon, dit le roi catholique, né en 1452
 L'infante Jeanne d'Aragon, seconde épouse de Ferdinand  de Naples, née en 1454

Le grand-père de Jeanne Enríquez est Alphonse Enríquez, seigneur de Medina de Rioseco (1354-1429) fils de Fadrique de Castille.

Notes et références 

Jeanne Enriquez
Reine consort de Navarre
Naissance en 1425
Naissance dans la province de Valladolid
Décès en février 1468
Décès à Tarragone
Personnalité inhumée dans l'abbaye de Poblet
Mort d'un cancer du sein
Mort d'un cancer en Espagne
Comtesse de Barcelone
Reine consort de Majorque
Jean II (roi d'Aragon)